Guillaume de Gisors (1219-1307) était le fils d'Hugues III de Gisors et petit-fils de Jean de Gisors.

De 1266 à 1307, Grand Maître du Prieuré de Sion (), société secrète popularisée par le roman Les Enfants du Graal.

Noble français
Noble du Moyen Âge
Naissance en 1219
Décès en 1307